NGC 2704 (другие обозначения — IC 2424, UGC 4678, MCG 7-19-5, ZWG 209.9, PGC 25134) — спиральная галактика в созвездии Рыси. Открыта Уильямом Гершелем в 1787 году. В 1892 году Гийом Бигурдан обнаружил эту же галактику, при этом он не смог её найти по координатам, указанным Гершелем, и «открытие» Бигурдана вошло в Индекс-каталог как IC 2424.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

2704
Рысь (созвездие)